Яйце може да се отнася за:
 яйцеклетка - женска размножителна клетка (гамета) при животните;
 яйце (зоология) - оплодена яйцеклетка и хранителни вещества при животните, със защита за развитието на ембрион;
 яйце (храна) - хранителните вещества на животински зародиш, най-често от домашни кокошки (Gallus gallus domesticus);
 разговорно наименование за тестис;
 Яйце - град в Босна и Херцеговина (Jajce).

Други термини, използващи „яйце“:
 великденско яйце - боядисано кокоше яйце, част от ритуалите за Великден;
 дървено яйце - боядисана фигура от дърво с форма на яйце, използвана за украса, понякога изписана с икона;
 яйце на Колумб - логическа задача, приписвана на Христофор Колумб;
 шоколадово яйце - храна с формата на птиче яйце, с черупка от шоколад;
 яйце на Фаберже - бижутерийни изделия с форма на яйце от Петер Карл Фаберже;